29. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 2000 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 18–20 lutego w fińskim Seinäjoki.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
2000 w sportach zimowych
2000 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Seinäjoki